Пётр Степанович Игнатьев (1802—1857) — генерал-майор, участник Крымской войны.

Биография 
Родился 11 июня 1802 года.

В военную службу вступил в феврале 1817 года в чине подпрапорщика в Фанагорийский гренадерский полк и 7 ноября того же года произведен в чин портупей прапорщика. 17 апреля 1818 года произведён в чин прапорщика, а 20 марта 1820 года — в чин подпоручика. 19 июля 1821 года произведён в чин поручика, а 7 июня 1825 года — в чин штабс-капитана. 14 июня 1826 года переведён в резервный батальон Великолуцкого пехотного полка и 29 июня прибыл к новому месту службы.

22 августа 1832 года «за отличие» произведён в майоры и 9 февраля 1833 года переведен в действующие батальоны Великолуцкого пехотного полка. 11 марта 1833 года назначен командиром резервного батальона 4-го морского полка. 7 августа 1837 года было объявлено Высочайшее благоволение за линейное учение и 9 августа произведён в подполковники Великолуцкого егерского полка. В октябре 1844 года был направлен в Каменец-Подольскую губернию для приёмки рекрутов и 20 января следующего года, выполнив поручение, вернулся в полк. 18 октября 1845 года в награду «отлично-ревностной службы» ему был пожалован орден Святого Владимира 4-й степени и 25 июня 1847 года «за отлично-усердную службу» произведён в полковники. 9 сентября того же года удостоился Высочайшего благоволения. 28 января 1849 года назначен командиром Смоленского пехотного герцога Веллингтона полка и 25 марта вступил в командование полком. 22 августа того же года награждён знаком за беспорочную службу XXV лет.

В 1849 году совершил поход в Венгрию в составе 1-й бригады 7-й пехотной дивизии и за отличие в сражениях с венгерскими войсками был награждён орденом Святой Анны 2-й степени.

В мае 1850 года Игнатьеву было объявлено Высочайшее благоволение за церковный парад, лагерный развод и линейное учение, а в сентябре 1852 года — Высочайшее благоволение за парад, линейное учение и стрельбу в цель и 22 декабря того же года пожалована императорская корона к ордену Святой Анны II степени. 22 августа 1853 года знаком за беспорочную службу XXX лет.

В 1854—1855 годах принимал участие в Крымской войне, отличился при форсировании реки Дунай, за что был награждён орденом Святого Владимира III степени. 8 сентября 1855 года произведён в генерал-майоры, командовал 2-й бригадой 8-й пехотной дивизии и за отличие в сражении при Черной речке был награждён золотой полусаблей с надписью «За храбрость».

Скончался 31 августа 1857 года, похоронен в родовом имении Сухошины Осташковского уезда.

Награды 
Среди прочих наград Игнатьев имел ордена:
 Орден Святого Георгия 4-й степени (17 декабря 1844 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 7211 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1849 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1852 году)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1854 год)
 Золотая полусабля с надписью «За храбрость» (29 ноября 1855 года)
 Австрийский орден Железной короны 2-й степени (1850 год)

Литература 

 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — , 2009. — С. 577. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — М., 2007. — С. 243, 482. — 
 Список генералам по старшинству. — , 1857. — С. 465
 Список полковникам по старшинству. Исправлено по 15 июля. — СПб., 1855. — С. 63

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Участники сражения на Чёрной речке